Jaurès est un nom de famille français. Il est porté par une famille célèbre dont est issu Jean Jaurès (1859-1914), homme politique socialiste français.

Famille Jaurès 

Famille représentée par des officiers de marine et des hommes politiques.

Prénom  
À titre de prénom, Jaurès a été porté en hommage à Jean Jaurès par :
 Jaurès Alferov (, ) (né en Union soviétique le ), physicien russe d'origine biélorusse, colauréat du prix Nobel de physique de 2000. 
 Jaurès Medvedev () (né en Union soviétique le ),  biologiste et ancien dissident russe.
 
Ce prénom est diversement orthographié et l'on peut le trouver, par exemple, retranscrit du russe ou du biélorusse vers d’autres langues, écrit : Schores (vers l’allemand), Zhores (vers l’anglais) ou Zhorés (vers l’espagnol).

Autres 
 Jean-Sébastien Jaurès (né en 1977), footballeur français.

Toponymie
 Jaurès, station du métro de Paris, sur les lignes 2, 5 et 7 bis.
 Boulogne - Jean Jaurès, station du métro de Paris, sur la ligne 10.
 Jean-Jaurès, station du métro de Lille Métropole.
 Jean-Jaurès, station du métro de Toulouse.
 Jean-Jaurès, station du tramway de Strasbourg.

Cinéma 
 Jaurès, film français réalisé par Vincent Dieutre, sorti en 2013.

Voir aussi 

 

Patronyme occitan